

Населённые пункты 
Най Вег — прежнее название нескольких еврейских земледельческих колоний в СССР, в том числе переименованных в Новый Шлях на украинский манер, а также села Украинское Криничанского района.